Anarchy Rulz réfère à:
 ECW Anarchy Rulz, un ancien pay-per-view de catch de la défunte Extreme Championship Wrestling ;
 ECW Anarchy Rulz, un jeu vidéo de catch basé sur la Extreme Championship Wrestling et sorti sur PlayStation et Dreamcast.